Maiaspondylus lindoei — вид іхтіозаврів, що існував у крейдовому періоді (110 млн років тому).

Скам'янілості 
Викопні рештки іхтіозавра знайдено у відкладеннях формації Місячної річки (Loon River Formation) у містечку Гей-Рівер на Північно-західних територіях Канади. Було виявлено майже повний скелет з рештками двох ембріонів та фрагменти скелета іншої особини.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Fischer et al. 2012.

Примітки 

Іхтіозаври
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2006
Вимерлі плазуни Північної Америки